Картър може да се отнася за:

 Хора с фамилно име Картър
 Алистър Картър, английски играч на снукър
 Бети Картър (1930 - 1998), американска джаз певица
 Бени Картър (1907 - 2003), американски музикант
 Джими Картър (р. 1924), 39-и президент на САЩ
 Розалин Картър (р. 1927), първа дама на САЩ
 Хауърд Картър (1874 - 1939), британски археолог и египтолог

 Окръзи в САЩ
 Картър (окръг, Кентъки)
 Картър (окръг, Мисури)
 Картър (окръг, Монтана)
 Картър (окръг, Оклахома)
 Картър (окръг, Тенеси)